Il singolare dell'Internationaux de Strasbourg 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Andrea Petković era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato per infortunio.

Francesca Schiavone ha battuto in finale Alizé Cornet 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Sabine Lisicki (primo turno)
 Francesca Schiavone (campionessa)
 Marija Kirilenko (ritirata, primo turno)
 Anabel Medina Garrigues (quarti di finale)

  Mona Barthel (primo turno)
  Marina Eraković (primo turno)
  Klára Zakopalová (ritirata)
  Tamira Paszek (secondo turno)
  Aleksandra Wozniak (primo turno)

Qualificazioni

  Mirjana Lučić (secondo turno)
  Aleksandra Panova (quarti di finale)

  Lauren Davis (primo turno) 
  Anastasija Sevastova (ritirata, primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Internationaux de Strasbourg 2012